Unternehmen Regenbogen steht für:

 Unternehmen Regenbogen, Operation der deutschen Kriegsmarine (1942), siehe Schlacht in der Barentssee
 Regenbogen-Befehl, Selbstversenkungsaktion deutscher U-Boote (1945)

Siehe auch:
 Operation Regenbogen, militärische Operation Israels (2004)
 Operation Rainbow